«Индепендье́нте Са́нта-Фе», также широко используется название «Са́нта-Фе» () — колумбийский футбольный клуб из столицы страны, города Боготы, который ранее был известен как Санта-Фе-де-Богота.

История 
Основан 28 февраля 1941 года под названием «Индепендьенте Санта-Фе» (). Клуб выиграл чемпионат Колумбии в 1948 году и стал первым в истории чемпионом страны. После этого «Индепендьенте Санта-Фе» ещё семь раз становился чемпионом Колумбии (в последний раз — в 2014 году, победив в чемпионате Финалисасьон).

В 1990-е годы команда дважды доходила до финалов крупных международных турниров под эгидой КОНМЕБОЛ. В 1996 году «Индепендьенте Санта-Фе» уступил в финале Кубка КОНМЕБОЛ аргентинскому «Ланусу», а в 1999 году — проиграл «Америке Кали» в серии пенальти в финале Кубка Мерконорте. С середины 1964 по 2012 год официальное название клуба было «Спортивная корпорация „Санта-Фе“» ().

В 2015 году «Санта-Фе» стал первой колумбийской командой, завоевавшей Южноамериканский кубок. В финальных матчах впервые в истории турнира не было забито ни одного гола. В серии пенальти игроки «Красного экспресса» были намного точнее футболистов аргентинского «Уракана», победив со счётом 3:1.

Достижения 
  Чемпион Колумбии (9): 1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II
  Вице-чемпион Колумбии (5): 1961, 1979, 2005-I, 2013-I , 2017-II
  Обладатель Кубка Колумбии (2): 1989, 2009
  Финалист Кубка Колумбии (1): 1950/51
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2015
 Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2016
 Финалист Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1996
 Финалист Кубка Мерконорте (1): 1999
 Участник полуфинала Кубка Либертадорес (2): 1961, 2013

Победители ЮАК-2015 
Заявка клуба на официальном сайте КОНМЕБОЛ.

Знаменитые игроки 

  Юлиан Анчико
  Хорхе Бермудес
  Адольфо Валенсия
  Карлос Вальдес
  Делио Гамбоа
  Эрнесто Диас
  Рафаэль Дудамель
  Альфонсо Каньон
  Франсиско Меса
  Фарид Мондрагон
  Карлос Наварро Монтойя
  Вильсон Морело
  Луис Морено
  Хуан Мануэль Пенья
  Омар Перес
  Эктор Риаль
  Хуан Даниэль Роа
  Робинсон Сапата
  Луис Сейхас
  Эктор Уртадо
  Агустин Хулио
  Луис Янес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Мини-футбольные клубы Колумбии
Спорт в Боготе